Slovo Arnika má několik významů:
 Prha arnika – rostlina z čeledi hvězdnicovité
 Arnika (Arnica) – rod rostlin
 Arnika (občanské sdružení) – občanské sdružení zaměřené na ochranu životního prostředí 
 Arnika (výšková budova) – výšková budova panelového typu na sídlišti Zahradní Město v Praze 10 Záběhlicích.
 Arnika (jeskyně) – jeskyně v Českém krasu
 Arnika (hotel)